Дворец Республики (Минск)
 Дворец Республики (Берлин)
 Дворец Республики (Алма-Ата)